XLG est un code, qui signifie :
 .

Sigle de 3 caractères
Code
Code IATA des aéroports